Dette er en oversigt over spillertrupperne fra hver nation der kvalificerede sig til Europamesterskaberne i håndbold 2016 for kvinder i Sverige. Turneringen startede 4. december 2016 og sluttede med finalen i Göteborg den 18. december 2016.

Hver land skulle inden 3. november aflevere en liste på 28 spillere til European Handball Federation, hvor den endelige trup på 16 spillere først skulle offentliggøres dagen før turneringsstart. De resterende 12 spillere er berettigede til at blive indkaldt som reserve efter gruppespillet.

Gruppe A

Serbien 
Den serbiske landsholdstrup.

Træner:  Drariga Ðurć

Slovenien 
Den slovenske landsholdstrup.

Træner:  Uroš Bregar

Spanien 
Den spanske landsholdstrup.

Træner:  Jorge Dueñas

Sverige 
Den svenske landsholdstrup.

Træner:  Henrik Signell

Gruppe B

Frankrig 
Den franske landsholdstrup.

Træner:  Olivier Krumbholz

Tyskland 
Den tyske landsholdstrup.

Træner:  Michael Biegler

Holland 
Den hollandske landsholdstrup.

Træner:  Helle Thomsen

Polen 
Den polske landsholdstrup.

Træner:  Leszek Krowicki

Gruppe C

Tjekkiet 

Den tjekkiske landsholdstrup.

Træner:  Jan Bašný

Danmark 
Den danske landsholdstrup.

Træner:  Klavs Bruun Jørgensen

Ungarn 
Den ungarske landsholdstrup

Træner:  Kim Rasmussen

Montenegro 
Den montenegrinske landsholdstrup.

Træner:  Dragan Adžić

Gruppe D

Kroatien 
Den kroatiske landsholdstrup.

Træner:  Goran Mrđen

Norge 
Den norske landsholdstrup.

Træner:  Thorir Hergeirsson

Rumænien 
Den rumænske landsholdstrup.

Træner:  Ambros Martín

Rusland 
Den russiske landsholdstrup.

Træner:  Jevgenij Trefilov.

Kilder 

EM
2016